Маркер може бити:
 било који предмет или средство за означавање
 назив за посебан дебели фломастер, оловку за цртање
 граматичка морфема, такође лингвистички маркер
 пнеуматски маркер, пушка коришћена за пејнтбол
 биомаркер, мерљиве промене параметара биолошких система
 молекуларни маркери, који прате пренос делова хромозома